L'acronyme ENSAM peut désigner trois grandes écoles d'ingénieurs Arts et Métiers :
 École nationale supérieure d'arts et métiers - désormais connue sous le nom d'Arts et Métiers Sciences et technologies, en France,
 École nationale supérieure d'arts et métiers de Meknès, au Maroc.
École nationale supérieure d'arts et métiers de Casablanca, au Maroc.

Il peut aussi désigner quatre autres établissements d'enseignement supérieur français :
 l'École nationale de la sécurité et de l'administration de la mer,
 l'École nationale supérieure agronomique de Montpellier,
 l'École nationale supérieure d’architecture de Montpellier,
 l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille.
Il peut également désigner l'École nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières.

Sigle de 5 caractères